

Patronyme 
 Adrienne Charmet (1979), militante française des libertés numériques
 Antoine Charmet (1912-1945), prêtre français victime du nazisme
 Raymond Charmet (1904-1973), peintre et critique d'art français

Autres 
 Charmet, nom de la commune de Charmé au 
 Charmet, hameau de la commune de Saint-Martin-la-Plaine
 Charmet de l'Aiguille, sommet de la chaîne de Belledonne
 Louise Charmet, personnage de la série Rocambole
 Odile Charmet, personnage du roman La Sensitive
 Taille « charmet », type de taille du Beaujolais